Lussan kan syfta på:

 Louise Nathorst, en svensk dressyrryttare
 Lussan, Gard, en kommun i departementet Gard i regionen Occitanien i södra Frankrike
 Lussan, Gers, en kommun i departementet Gers i regionen Occitanien i sydvästra Frankrike